Световната лига по волейбол 1993 г. е 4-то издание на годишния международен турнир за мъже по волейбол, в който участват 12 страни от 21 май до 31 юли 1993 г. Финалният рунд е в Сао Пауло, Бразилия.

Групи

Междуконтинентален кръг

Група A 

|}

Група B 

|}

Финали в Сао Пауло

Полуфинали и финали

Полуфинали 

|}

Финал за 3-то място 

|}

Финал 

|}

Крайно класиране

Индивидуални награди

Външни препратки 
 1993 World League Results 
 Sports123 

Световна лига по волейбол